Николай Александрович Иванов (1842—1904) — русский государственный деятель, участник Туркестанских походов.

Биография 
Родился 26 января 1842 года. Окончил курс Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса и Михайловского артиллерийского училища, из которого 12 июня 1863 г. был произведён в хорунжие конной артиллерии Оренбургского казачьего войска и сразу же принял участие в военных действиях в Средней Азии; отличившись в первых своих боях с кокандцами, был награждён орденом св. Анны 3-й степени. Будучи сотником конно-артиллерийской № 3 батареи Оренбургского казачьего войска, за штурм Ташкента награждён 25 декабря 1865 г. орденом св. Георгия 4-й степени, проявив в этом деле не только выдающуюся храбрость, но и находчивость: заметив гибель наших войск от перекрёстного артиллерийского огня, он штыковым натиском выбил кокандцев из-за баррикад и завладел их орудиями, причём сам был контужен в голову. В наградном листе сказано:

Состоя затем в распоряжении генерала Романовского, Иванов принял участие в рекогносцировке урочища Мурза-рабат, в бою при Ирджаре, при взятии крепости Заамин, при штурме Джизака и Ура-Тюбе. За эти бои был награждён орденами св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, св. Станислава 2-й степени с мечами и золотой саблей с надписью «За храбрость». Под начальством генерала Абрамова участвовал в Каршинской экспедиции, а затем в 1870 г. и в походе против шахрисябзских беков Джура-бия и Баба-бия, за штурм города Китаба награждён орденом св. Анны 2-й степени с мечами. С 1868 по 1873 г. Иванов служил по военно-народному управлению в Заравшане и Кызылкумах, что дало ему возможность хорошо изучить быт туземцев. В 1872 г. произведён в полковники. С началом Хивинского похода 1873 г., на подполковника Иванова была возложена разведка пути к Адам-Крылгану, во время которой он с небольшим своим конвоем казаков был атакован многочисленным неприятелем; приказав конвою спешиться, Иванов геройски отбил все атаки и сам перешел в рукопашный бой, в котором все чины конвоя были ранены и он сам получил две раны — в ногу и руку; награждён орденом св. Владимира 3-й степени с мечами. По окончании военных действий Иванов был назначен начальником Аму-Дарьинского отдела, образованнаго из покорённых Хивинских земель, и приложил много старания к замирению этого района. Благодаря его твердой власти, там со времени покорения не было никаких осложнений, быстро развились русские поселения и окрепла торговля. 4 апреля 1876 г. произведён в генерал-майоры. В 1877 г. Иванов был назначен начальником Зеравшанского округа и управлял им шесть лет. Затем он был военным губернатором Ферганской области и в 1889 г. вышел в отставку. В 1899 г. он был вновь призван на службу, произведён в генерал-лейтенанты и назначен помощником Туркестанского генерал-губернатора генерал-лейтенанта Духовского, по управлению военной и гражданской частью края, а с 23 января 1901 г. занял пост Туркестанского генерал-губернатора и командующего войсками Туркестанского военного округа и управлял Туркестаном до дня своей смерти, 18 мая 1904 г. Похоронен в Ташкенте.

Военные чины 
 В службу вступил (11.08.1858):
 Хорунжий (13.11.1863)
 Сотник (20.03.1865)
 Есаул (08.05.1866)
 Штабс-капитан (13.01.1867)
 Капитан (29.08.1867)
 Подполковник (20.07.1871)
 Полковник за боевое отличие (07.11.1873)
 Генерал-майор (08.04.1884)
 Генерал-лейтенант (10.08.1898)

Награды 
 Орден Святой Анны 3 ст. с мечами и бантом (1865)
 Орден Святого Георгия 4 ст. (1865)
 Орден Святого Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1866)
 Орден Святого Станислава 2 ст. с мечами (1866)
 Золотая сабля «За храбрость» (1867)
 Императорская корона к Ордену Святого Станислава 2 ст. (1867)
 Орден Святой Анны 2 ст. с мечами (1870)
 Орден Святого Владимира 3 ст. с мечами (1874)
 Орден Святого Станислава 1 ст. (1880)
 Орден Святой Анны 1 ст. (1882)
 Орден Святого Владимира 2 ст. (1885)
 Орден Белого орла (1901)

иностранные:
 Персидский Орден Льва и Солнца 2 ст. со звездой

Примечания

Источники 
 
 
 Список генералам по старшинству на 1886 год. СПб., 1886
 Терентьев М. А. История Завоевания Средней Азии. Т. 1—3. СПб., 1903.
 Басханов М. К. «У ворот английского могущества». А. Е. Снесарев в Туркестане, 1899—1904 гг. СПб., Нестор-История, 2015. — 328 с., ил., карты. — 978-5-4469-0728-1.

Ссылки 
 Н. А. Иванов Нива, 1901, № 8, с. 158.
 Н. А. Иванов (некролог) Нива, 1904, № 22, с. 436—437.

Выпускники Оренбургского кадетского корпуса
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Участники Среднеазиатских походов
Командующие Туркестанским военным округом (Российская империя)
Туркестанские генерал-губернаторы
Губернаторы Ферганской области
Генерал-лейтенанты (Российская империя)‎
Похороненные в Ташкенте